Wolfe este un nume propriu, provenit din cuvântul germanic wolf sau wolfe, care înseamnă lup. Se poate referi la

 Wolfe, fost district electoral din provincia , Canada
 Wolfe (nume de familie), oameni care au ca nume de familie cuvântul Wolfe
 Comitatul Wolfe, statul , 
 The Wolfe, caracter de ficțiune, inamicul perpetuu al personajului Superman

Vezi și 

 Wolf
 Wolff
 Wolffe
care constituie variațiuni ortografice ale cuvântului Wolfe

Nume proprii